A spanyol nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság második futama. A versenyt Jerezben rendezték április 3-án.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Thomas Lüthi végzett az élen, míg a nyolcadlitereseknél Nicolás Terol győzött.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

S
motogp
Andalúzia